Hvarsku nogometnu ligu, također i pod nazivom "3. županijska nogometna liga Splitsko-dalmatinska - Hvarska liga", "Hvarska liga - HEP", 3. županijska liga - HEP, "Forska liga",  predstavlja ligu šestu stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva, odnosno treći stupanj nogometne lige u Splitsko-dalmatinskoj županiji za sezonu 2019./20.  
U ligi se natječe 10 klubova, koji igraju dvokružnu ligu (18 kola).   
Na sjednici održanoj 7. svibnja 2020. je donesena odluka o prekidu sezone, te se postojeće stanje i poredak uzimaju kao konačni, sukladno ranijoj odluci Hrvatskog nogometnog saveza. 
 
U trenutku prekida vodeća momčad lige je bio "Jadran" iz Starog Grada, te je proglašen prvakom.  
Odigrano je 14 od predviđenih 18 kola.

Sudionici  
 Hvar - Hvar 
 Jadran - Stari Grad
 Jelsa - Jelsa
 Levanda - Velo Grablje, Hvar
 Mladost - Sućuraj
 Sloga - Dol, Stari Grad
 SOŠK - Svirče, Jelsa
 Varbonj - Vrbanj, Stari Grad
 Vatra - Poljica, Jelsa
 Vrisnik - Vrisnik, Jelsa

Ljestvica

Rezultati 
''Ažurirano: 2. lipnja 2020.

Utakmice od 15. do 18. kola su otkazane.

Najbolji strijelci

Unutrašnje poveznice 
 Hvarska nogometna liga 
 1. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2019./20. 
 2. ŽNL Splitsko-dalmatinska 2019./20.

Vanjske poveznice 
 Nogometni savez Županije Splitsko-dalmatinske 
 hnkhajduk.com/forum, Forska Liga, forum o Hvarskoj nogometnoj ligi

Izvori 
 
 nszsd.hr, 3. Županijska Nogometna Liga – HEP, pristupljeno 2. lipnja 2020. 
 nszsd.hr, "Balun" - službeno glasilo NSŽSD, br. 29, (PROPOZICIJE NATJECANJA TREĆE ŽUPANIJSKE NOGOMETNE LIGE ZA NATJECATELJSKU GODINU 2019./20.), objavljeno 17. listopada 2019., preuzeto 2. lipnja 2020. 
 rsssf.com, Croatia 2019/20 (3. ŽNL) 
 

2019-20
splitsko-dalmatinska-3-Hvar